Bârzești – frazione del comune rumeno di Archiș
 Bârzești – frazione del comune rumeno di Bărbătești
 Bârzești – frazione del comune rumeno di Ștefan cel Mare
 Bârzești – frazione del comune rumeno di Vulturești